MFK Ružomberok (celým názvem: Mestský futbalový klub Ružomberok) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Ružomberok v Žilinském kraji. Od sezóny 1997/98 působí ve slovenské nejvyšší fotbalové soutěži. Založen byl v roce 1906 pod názvem Concordia Ružomberok. Hřištěm klubu je stadion s názvem Štadión pod Čebraťom s kapacitou 4 817 diváků.

Historického úspěchu klub dosáhl v sezoně 2005/06, kdy získal double – vyhrál slovenský pohár a titul mistra slovenské fotbalové ligy.

Historie 

První začátky fotbalové historie klubu MFK Ružomberok se datují do období 1902–1903, jejímuž rozvoji napomáhají převážně přistěhovalí italští dělníci. První fotbalový klub tak byl založen roku 1906 pod názvem Concordia. Tento klub ovšem zanikl po vypuknutí 1. světové války. A tak dalším klubem ve městě je klub založený 1. května 1918 pod názvem Čs. športový klub Viktória. Klub s názvem ŠK Ružomberok se poprvé objevuje v roce 1927. Výkony tohoto klubu jej vynesly, až do nejvyšší slovenské fotbalové ligy.

Vedle ŠK vznikl ve městě další klub – ŠK RTZ Ružomberok, který se záhy stal městským rivalem ŠK.
Tyto dva kluby se po letech rivality slučují v roce 1948 pod názvem Sokol SBZ Ružomberok. V roce 1953 se ze Sokola stává Jiskra Ružomberok, která posléze vyhrává krajské mistrovství a postupuje do druhé ligy. Klubu se posléze přestává dařit, čímž vznikl podnět ke vzniku klubu Slovan.

V roce 1957 se opět městské kluby spojují pod název TJ Ružomberok. Tento klub slaví postup do druhé ligy v roce 1962. Do slovenské národní ligy se klub probojovává v ročníku 1969/70 pod vedením trenéra D. Kriaka. Další pád týmu nastává v 70. letech kdy padá do divize. V roce 1981 pod vedením J. Haspra je klub zpět v první lize.

Získané trofeje 

 1. slovenská fotbalová liga (1×)
 2005/06
 Slovenský fotbalový pohár (1×)
 2005/06

Historické názvy 

Zdroj: 

 1906 – Concordia Ružomberok
 1914 – zánik
 1918 – obnovena činnost pod názvem ŠK Viktória Ružomberok (Športový klub Viktória Ružomberok)
 1924 – ŠK Ružomberok (Športový klub Ružomberok)
 1948 – fúze s ŠK RTZ Ružomberok ⇒ JTO Sokol SBZ Ružomberok (Jednotná telovýchovná organizácia Sokol Slovenské bavlnárske závody Ružomberok)
 1953 – DŠO Iskra Ružomberok (Dobrovoľná športová organizácia Iskra Ružomberok)
 1957 – TJ BZ VIL Ružomberok (Telovýchovná jednota Bavlnárske závody Vladimir Iljiča Lenina Ružomberok)
 1989 – TJ BZ Ružomberok (Telovýchovná jednota Bavlnárske závody Ružomberok)
 1992 – ŠK Texikom Ružomberok (Športový klub Texikom Ružomberok)
 1995 – MŠK Ružomberok (Mestský športový klub Ružomberok)
 1996 – MŠK SCP Ružomberok (Mestský športový klub Severoslovenských celulózok a papierní Ružomberok)
 2003 – MFK Ružomberok (Mestský futbalový klub Ružomberok)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1954–1955: Celostátní československá soutěž – sk. B
 1963–1969: Krajský přebor – sk. Střed
 1969–1970: Divize F
 1970–1974: 3. liga – sk. C
 1974–1980: 1. SNFL
 1980–1981: Divize – sk. Východ
 1981–1982: 1. SNFL
 1982–1993: 2. SNFL – sk. Východ
 1993–1997: 2. liga
 1997–: 1. liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Známí hráči

MFK Ružomberok „B“ 

MFK Ružomberok „B“ je rezervní tým Ružomberoka, který od sezóny 2018/19 působí ve 3. lize (3. nejvyšší soutěž). Největšího úspěchu dosáhl v sezónách 2009/10 a 2011/12, kdy se ve 2. lize (2. nejvyšší soutěž) umístil na 10. místě. Rezervní tým zanikl v roce 2012 po odhlášení ze druhé ligy. Obnovení se dočkal v roce 2017.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1979–1980: Krajský přebor – sk. Střed
 2001–2002: 4. liga  – sk. Sever
 2002–2006: 3. liga – sk. Střed
 2006–2008: 3. liga – sk. Východ
 2008–2012: 2. liga
 2017–2018: 4. liga  – sk. Sever
 2018–: 3. liga – sk. Střed

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  
 Publikace 100 let fotbalu v Ružomberoku 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1906
MFK